Андреоллі, Андреолі (, ) — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Марко Андреоллі (1986) — італійський футболіст, захисник.
 Серджіо Андреолі (1922—2002) — італійський футболіст та тренер.
 Франко Андреолі (1915—2009) — швейцарський футболіст, тренер.

Інше 
 Пасаж Андреоллі — пасаж у Львові.

Італійські прізвища